Ян Тёниссен (, 15 апреля 1898 — 24 декабря 1975) — голландский режиссёр 30-х годов, автор первого голландского звукового фильма.

Биография 
Дебютировал в начале 30-х короткометражными авангардными фильмами «Pierement» (1931) и «Vrijdagavond» (1932). Был режиссёром первого официального звукового фильма «Вильгельм Оранский» (1934, ). Когда фильм провалился, оставил режиссёрскую профессию. Работал монтажёром.

Во время второй мировой войны Тёниссен возглавил Киногильдию Нидерландской Палаты Культуры (), орган для обязательного вступления всем кинодеятелям во время оккупации. Снял несколько пропагандистских фильмов. По этим причинам после войны был отлучён от работы в кино и получил тюремный срок за коллаборационизм.

Фильмография

Режиссёр и сценарист 
 1934 — Willem van Oranje

Ассистент режиссёра 
 1935 — De big van het regiment

Монтаж 
 1936 — Amsterdam bij nacht 
 1936 — Kermisgasten 
 1936 — Merijntje Gijzen’s jeugd 
 1936 — Op een avond in mei… 
 1937 — Drie wenschen 
 1937 — Pygmalion 
 1938 — Vadertje Langbeen 
 1938 — Veertig jaren 
 1939 — De spooktrein 
 1939 — Morgen gaat het beter! 
 1940 — Ergens in Nederland

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Кинорежиссёры Нидерландов